Příjmení Homann nosí více významných osobností:

 Bálint Hóman (1885–1951) – maďarský historik, ministr, nacistický kolaborant
 Emil von Homann (1862–1945) – rakousko-uherský, respektive předlitavský státní úředník a politik
 Heinrich Homann (1911–1994) – východoněmecký politik
 Johann Baptist Homann (1664–1724) – německý kartograf, geograf, rytec a vydavatel